A 2006-os női sakkvilágbajnokság 2006. március 10–27. között Oroszországban, Jekatyerinburgban került megrendezésre. A versenyt ezúttal is kieséses (knock out) rendszerben bonyolították le, amelyen a regnáló világbajnoknak is részt kellett vennie címe megvédéséhez. A világbajnok bolgár Antoaneta Sztefanova már a második körben kiesett, így új világbajnok avatására került sor. Ismét egy kínai versenyző, ezúttal  Hszü Jü-hua lett a női sakkozás világbajnoka, miután a döntőben 2,5–0,5 arányban legyőzte az orosz Alisza Galljamovát.

A verseny résztvevői 
A versenyre az előző világbajnokság, a kontinensbajnokságok és a zónaversenyek eredményei, valamint az Élő-pontszám alapján lehetett kvalifikációt szerezni.

A Top20 játékosok közül csak ketten maradtak távol a versenytől. Polgár Judit, a női világranglista 1. helyezettje, aki az abszolút világranglistán ekkor a 14. helyet foglalta el, és a férfiak közötti világbajnoki versenysorozatban indult; valamint a magyar-vietnami Hoang Thanh Trang, aki ekkor a 11. helyet foglalta el a világranglistán.

Ezen a versenyen Magyarországot nem képviselte versenyző. Az egykori magyar bajnok Dembo Jelena Görögország színeiben vett részt a versenyen, és az 1. fordulóban kiesett.

A verseny rajtlistája 
A rajtlista sorrendje a 2006. januári Élő-pontszám alapján lett meghatározva, kivéve az 1-es rajtszámot, amelyet a regnáló világbajnok számára tartottak fenn.

A minősítés rövidítései: GM=nemzetközi nagymester, IM=nemzetközi mester, WGM=női nemzetközi nagymester, WIM=női nemzetközi mester. WFM=női FIDE-mester.

 , 2499, GM
 , 2537, GM
 , 2515, GM
 , 2514, GM
 , 2511, GM
 , 2502, WGM
 , 2500, IM
 , 2482, GM
 , 2480, IM
 , 2479, IM
 , 2479, IM
 , 2475, IM
 , 2475, IM
 , 2473, WGM
 , 2469, WGM
 , 2467, IM
 , 2461, IM
 , 2461, IM
 , 2458, IM
 , 2453, IM
 , 2452, IM
 , 2447, IM
 , 2444, IM
 , 2432, WGM
 , 2430, IM
 , 2428, IM
 , 2427, WGM
 , 2426, IM
 , 2423, IM
 , 2422, IM
 , 2422, IM
 , 2421, IM

 , 2417, WGM
 , 2415, IM
 , 2407, GM
 , 2402, IM
 , 2398, WGM
 , 2398, WGM
 , 2386, WGM
 , 2385, WGM
 , 2380
 , 2379, WGM
 , 2366, WGM
 , 2366, WGM
 , 2361
 , 2358, WGM
 , 2355, WGM
 , 2346, WGM
 , 2341, WGM
 , 2330, WIM
 , 2319, WIM
 , 2319, WIM
 , 2290
 , 2289, WGM
 , 2285, WIM
 , 2269, WFM
 , 2269, WFM
 , 2218, WIM
 , 2196, WIM
 , 2128, WIM
 , 2106, WIM
 , 2083, WIM
 , 2072, WGM
 , 1978

A verseny szabályai 
Minden összesorsolt pár két játszmát játszott két nap alatt a klasszikus időmérés szabályai szerint, melynek során 90 perc állt rendelkezésre 40 lépés megtételéhez, és további 30 percet kaptak a 41. lépésnél. Egyenlőség esetén a következő nap került sor a holtverseny eldöntésére, az alábbiak szerint:
Két rapidjátszma (25 perc és 10 másodperc többletidő lépésenként);
További egyenlőség esetén újabb két rapidjátszma (10 perc és 10 másodperc többletidő lépésenként);
Ha még mindig egyenlő az állás, két villámjátszma (5 perc és 3 másodperc többletidő lépésenként);
Ha ezek után is egyenlő, akkor egy armageddonjáték, amelyben döntetlen esetén a sötéttel játszó számított győztesnek.

A verseny lefolyása

A világbajnoki döntő 
A döntőben Hszü Jü-hua sötéttel megnyerte Alisza Galljamova ellen az első és a harmadik játszmát, így megszerezte a világbajnoki címet. Ezzel ő lett a harmadik kínai sakkozónő, aki világbajnoki címet szerzett.

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Női sakkvilágbajnokság döntője (2006)
|-
! Versenyző!!Ország!! Élő-p.  !!1 !! 2 !! 3 !! Pont
|-
| align=left | Alisza Galljamova||||2467
| 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 || ½
|-
| align=left | Hszü Jü-hua||||2502
| style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || 2½
|}

A világbajnokság játszmái 
A 2006. évi női sakkvilágbajnokság 126 játszmája

Jegyzetek

Források 
A 2006-os női sakkvilágbajnokság hivatalos honlapja
World Chess Championship (Women) 2006 FIDE Knockout Matches 
Campeonato Mundo femenino Ekaterinburgo 2006

További információk 
ChessBase hírek, riportok fényképekkel

Sakkvilágbajnokságok
világbajnokság